Un professore fra le nuvole (The Absent Minded Professor) – film del 1961 diretto da Robert Stevenson
 Flubber - Un professore fra le nuvole (Flubber) – film del 1997 diretto da Les Mayfield